Улица Те́льмана — улица в Невском районе Санкт-Петербурга. Широтная улица в жилом районе Севернее улицы Новосёлов, а также в историческом районе Весёлый Посёлок. Проходит от Октябрьской набережной до проспекта Большевиков. Параллельна улице Новосёлов и улице Крыленко. Участок от Октябрьской набережной до Дальневосточного проспекта фактически представляет собой внутриквартальный проезд. По участку улицы Тельмана от Дальневосточного проспекта до проспекта Большевиков проходит граница между муниципальными округами Народный и № 54.

История 
Улица получила название 3 декабря 1956 года в память о лидере немецких коммунистов Эрнсте Тельмане (1886—1944) и по комбинату тонких и технических сукон имени Эрнста Тельмана (ранее фабрика Товарищества шерстяных изделий «Торнтон», ныне ОАО «Невская мануфактура»), расположенному у начала улицы. До этого  улица называлась дорогой в Весёлый посёлок.

Пересечения 
С запада на восток (по увеличению нумерации домов) улицу Тельмана пересекают следующие улицы:
 Октябрьская набережная — улица Тельмана примыкает к ней;
 Дальневосточный проспект — пересечение;
 Искровский проспект — примыкание;
 переулок Челиева — примыкание;
 проспект Большевиков.

Транспорт 
Ближайшие к улице Тельмана станции метро — «Ломоносовская» 3-й (Невско-Василеостровской) линии (около 1,3 км по прямой от начала улицы) и «Улица Дыбенко» 4-й (Правобережной) линии (около 1,65 км по прямой от примыкания Искровского проспекта).

По участку улицы от Дальневосточного проспекта до проспекта Большевиков проходят автобусные маршруты № 12, 97, 118, 255А, 255Б и 285.

В конце улицы Тельмана расположена грузовая железнодорожная станция Нева.

Общественно значимые объекты 
 сквер Текстильщиков (у примыкания к Октябрьской набережной);
 ОАО «Невская мануфактура», бывшая фабрика «Торнтон» (у примыкания к Октябрьской набережной) — Октябрьская набережная, дом 50;
 ООО «Объединённые пивоварни Хейнекен» (у пересечения с Дальневосточным проспектом) — дом 24;
 Почётное консульство Исландии в Санкт-Петербурге (у пересечения с Дальневосточным проспектом) — дом 24;
 Российский колледж традиционной культуры Санкт-Петербурга (учебная площадка № 1 — главная) (у пересечения с Дальневосточным проспектом) — Дальневосточный проспект, дом 51;
 Брестский парк (у пересечения с Дальневосточным проспектом);
 школа № 350 — дом 34;
 автосалон «Аксель-Сити Юг» — дом 29;
 строительный гипермаркет «Максидом» (между улицей Тельмана и переулком Челиева) — дом 31;
 супермаркет «Пятёрочка» (напротив примыкания Искровского проспекта) — дом 33;
 автоцентр «Бикар» (у конца переулка Челиева) — дом 37;
 паркинг — дом 35;
 супермаркет «РиОМАГ» — дом 48, корпус 1;
 православная школа Александра Невского  — дом 48, корпус 2;
 ясли-сад № 123 — дом 45, корпус 2;
 лицей № 344 — дом 47;
 супермаркет «Пятёрочка» (у примыкания к проспекту Большевиков) — дом 56 / проспект Большевиков, дом 41.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Улица Тельмана в Энциклопедии Санкт-Петербурга
 

Объекты, названные в честь Эрнста Тельмана
Тельман